Мельгарехо () — испанское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мельгарехо, Лоренсо (род. 1990) — парагвайский футболист, вингер. 
 Мельгарехо, Мануэль Мариано (1820—1871) — боливийский политический деятель, президент страны в 1864—1871 годах.